

Закон УРСР 
 Закон УРСР «Про вибори народних депутатів Української РСР» 1989 року (№ 8304-XI, 27 жовтня 1989)

Закон України 
 Закон України «Про вибори народних депутатів України» 1993 року (№  3623-XII від 18 листопада 1993 року)
 Закон України «Про вибори народних депутатів України» 1997 року (№ 541/97-ВР від 24 вересня 1997 року) 
 Закон України «Про вибори народних депутатів України» 2001 року (№ 2766-III (2766-14) від 18.10.2001)
 Закон України «Про вибори народних депутатів України» 2004 року (№ 1665-IV від 25 березня 2004 року)
 чинний: Закон України «Про вибори народних депутатів України» 2011 року (№ 4061-VI від 17 листопада 2011 року)

Кодекс України 
 Виборчий кодекс України#Книга третя. Вибори народних депутатів (№ 396-IX, 19 грудня 2019)

Примітки